Las siglas CGA pueden designar:

 Color Graphics Adapter (Adaptador de Gráficos en Color). Fue la primera tarjeta gráfica en color de IBM, y el primer estándar gráfico en color para el IBM PC.

 Centro de Gestión Avanzado. Centros de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), organismo encargado de la gestión de la red de centros educativos públicos de Andalucía (Red de centros TIC).

Coordination des groupes anarchistes